Jméno Jan Procházka neslo vícero osob:

 Jan Ludevít Procházka (1837–1888) – český hudebník
 Jan Procházka (četník) (1914–1941) – český četník a odbojář popravený nacisty
 Jan Procházka (skladatel) (1853–1931) – český hudební skladatel
 Jan Procházka (kněz) (1871–1943) – český římskokatolický kněz, oběť nacistického pronásledování církve
 Jan Svatopluk Procházka (1891–1933) – botanik, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel
 Jan Procházka (spisovatel) (1929–1971) – spisovatel a scenárista
 Jan Procházka (odbojář) (1914–1943) – český zámečník, skaut a odbojář popravený nacisty
 Jan Procházka (politik) – český a československý politik, meziválečný senátor za sociální demokraty
 Jan Procházka (politik KSČ) (* 1943) – český a československý politik KSČ, funkcionář SSM a poslanec FS za normalizace
 Jan Procházka (krajský zastupitel) (* 1956) – člen zastupitelstva Jihomoravského kraje za KSČM
 Jan Procházka (vynálezce) (* 1961) – vědec a vynálezce v oboru nanotechnologií
 Jan Procházka (fotbalista) (* 1978) – český fotbalový obránce
 Jan Procházka (fotbalista Židenic) – český fotbalový útočník
 Jan Procházka (ekonom) (* 1979) – ekonomický analytik
 Jan Procházka (bubeník) (*1978) – český rockový bubeník
 Jan Procházka (orientační běžec) (* 1984) – český reprezentant v orientačním běhu